Dangschat ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Dangschat (* 1985), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Jens S. Dangschat (* 1948), deutscher Soziologe und Hochschullehrer